Армандо Алонсо Родригес (; род. , Сан-Хосе, Коста-Рика) — коста-риканский футболист, нападающий, известный по выступлениям за клубы «Саприсса», «Картахинес» и «Алахуэленсе», а также сборную Коста-Рики.

Клубная карьера 
Алонсо — воспитанник футбольной академии клуба «Саприсса». 20 февраля 2002 года в матче против «Сантос де Гуапилес» он дебютировал в коста-риканской Примере. В 2005 году Амандо на правах аренды перешёл в «Картахинес», где отыграл два сезона. В составе «Саприссы» Алонсо трижды выиграл чемпионат.

В 2012 году Амандо перешёл в «Алахуэленсе». 13 февраля в матче против своего бывшего клуба «Саприссы» он дебютировал за новую команду. 3 сентября в поединке против клуба «Кармелита» Алонсо забил свой первый гол за «Алахуэленсе». С новой командой Амандо ещё дважды выиграл чемпионат.

В матчах Лиги чемпионов КОНКАКАФ против мексиканского «Крус Асуль» и панамского «Чоррильо» забил три гола.

12 января 2016 года Алонсо объявил о завершении карьеры футболиста.

Международная карьера 
В 2008 году Алонсо дебютировал за сборную Коста-Рики. 14 июня того же года в отборочном матче чемпионата мира 2010 против сборной Гренады он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2009 году он попал в заявку сборной на участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире Амандо сыграл в матчах против Ямайки, Канады, Гваделупы и Мексики.

Голы за сборную Коста-Рики

Достижения 

Командные

 «Саприсса»
  Чемпионат Коста-Рики по футболу — 2003/2004
  Чемпионат Коста-Рики по футболу — Верано 2008
  Чемпионат Коста-Рики по футболу — Инверно 2008
  Чемпионат Коста-Рики по футболу — Верано 2010

 «Алахуэленсе»
  Чемпионат Коста-Рики по футболу — Инверно 2012/2013
  Чемпионат Коста-Рики по футболу — Инверно 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК «Депортиво Саприсса»
Игроки ФК «Картахинес»
Игроки ФК «Алахуэленсе»